Отборочный турнир чемпионата мира по футболу среди женщин 2003 года в зоне УЕФА прошёл с 16 августа 2001 года по 16 ноября 2002 года. В классе A за выход на чемпионат мира боролись 16 сборных. Победители групп напрямую отобрались в финальный турнир. Сборные, занявшие вторые места, получили шанс побороться за одну оставшуюся путёвку в стыковых матчах.

Класс A 

Победители групп напрямую выходят на чемпионат мира. Команды, занявшие вторые места, разыгрывают оставшуюся путёвку в стыковых матчах. По итогам отборочного цикла высший дивизион был расширен с 16 до 20 команд. Таким образом ни одна сборная не покинула класс A.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Класс B 

Победители групп и лучшая сборная, занявшая второе место, перешли в класс A без дополнительных матчей.

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Стыковые матчи

Полуфиналы

Финал 

Сборная Франции вышла на чемпионат мира.

Примечания

Ссылки 
 Сайт ФИФА
 RSSSF

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2003
2001 год в женском футболе
2002 год в женском футболе